Nibbio ima više značenja:
 Nibbio, Lecco
 Nibbio, Verbano-Cusio-Ossola